Бяла роза може да се отнася за:
 Бяла маслодайна роза – вид маслодайна роза
 Бяла Роза – бивша ненасилствена съпротивителна група в Нацистка Германия
 „Бяла роза“ – песен на Славка Калчева